Denis Miala (1983-), un réalisateur et producteur angolais de courts-métrages et clip vidéos ;
 Eric Miala Nkulukuta (1982-), un footballeur congolais.